National Gallery kan syfta på:

National Gallery – konstmuseum i London, England
National Gallery of Australia – ett statligt konstmuseum i Canberra i Australien
National Gallery of Canada – ett kanadensiskt konstmuseum i Ottawa
National Gallery of Ireland – ett irländskt konstmuseum i Dublin
Scottish National Gallery – Skottlands nationalmuseum för konst i Edinburgh

Se även
National Gallery of Art – ett federalt konstmuseum i Washington, D.C.
National Gallery of Modern Art – ett indiskt statligt federalt konstmuseum med huvudmuseum i New Delhi
National Portrait Gallery – konstmuseum i London 
Nationalgalleriet – flera